Калевала, может означать:
 Калевала — карело-финский поэтический эпос.
 Калевала — страна Калева.
 Калевала — название реки в одноименном эпосе.
 «Калевала» — название российской фолк-метал группы.
 «Калевала» — наименование корвета в составе Балтийского флота ВМФ ВС России, в 1858−1872 годах.

Топоним 
 Калевала — посёлок в Карелии, административный центр Калевальского национального района.
 Калевала — бухта в южной части залива Посьета.

См. также 
  — запланированная финская дивизия войск СС Германии, формирование которой к маю 1945 года начато не было.
 (1454) Калевала — астероид.
 Kalevala Koru — финский производитель ювелирных украшений.
 День Калевалы
 Калевальский район